Тара́с Влади́мирович Миха́лик (; ) — украинский футболист, опорный полузащитник. Мастер спорта Украины международного класса. Бо́льшую часть карьеры на высшем уровне провёл в футбольном клубе «Динамо» (Киев), где был вице-капитаном. Сыграл более 30 матчей за национальную сборную Украины. Двукратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины и Суперкубка Украины, финалист молодёжного чемпионата Европы 2006.

Ранние годы 
Родился 28 октября 1983 года в городе Любешов, районном центре в Волынской области, во многодетной семье. Любовь к футболу Тарасу привил отец, который играл в чемпионате области за местную команду «Припять». В футбол Тарас начинал играть в уличных командах. Первыми наставниками его были учитель физкультуры Любешовской спортивной школы Алексей Владимирович Новавковский, а затем тренеры городской ДЮСШ Иван Токарчук и Михаил Редько. Окончив ПТУ, Тарас поступил в Институт физической культуры Волынского национального университета, за футбольную команду которого выступал в чемпионате области.

Клубная карьера

ЦСКА (Киев) 
Профессиональная футбольная карьера игрока началась, когда ему было 17 . На его игру обратил внимание селекционер киевского ЦСКА Орест Баль, брат известного игрока и тренера Андрея Баля. Михалика пригласили в Киев и подписали с ним профессиональный контракт. По словам самого Тараса, изначально его зарплата составляла 100 американских долларов, но затем выросла до 500 долларов.

Дебют Михалика в профессиональном футболе состоялся 3 апреля 2002 года в Тернополе в матче против местной «Нивы» (ЦСКА проиграл со счётом 0:2). В первых двух сезонах Тарас выходил преимущественно на замену, но с 2004 года закрепился в стартовом составе «армейцев», играя преимущественно на правом фланге полузащиты.

«Закарпатье» 
Летом 2005 года Тарас в составе сборной Вооружённых сил Украины отправился на международный турнир. Вернувшись с турнира, он узнал об интересе со стороны ужгородского «Закарпатья», выступавшего тогда в Премьер-лиге. Михалик подписал с клубом контракт о выступлениях на правах аренды и дебютировал в Чемпионате Украины уже во втором туре, выйдя на замену в матче против донецкого «Металлурга». Игра завершилась нулевой ничьёй. Скоро Тарас закрепился в составе команды. Изначально тренер «Закарпатья» Пётр Кушлык использовал его как нападающего, но вскоре перевёл на позицию центрального/правого полузащитника. Первый гол Тарас забил 30 июля 2005 года, по иронии судьбы, в ворота своего будущего клуба — киевского «Динамо».

«Динамо» (Киев) 
Весной 2006 года Михалик уже играл в составе киевского «Динамо», подписав с командой в зимнее межсезонье контракт на пять лет. Руководивший в то время клубом Анатолий Демьяненко начал ставить Михалика на непривычную для него позицию опорного полузащитника. Сперва молодой футболист не мог закрепиться в составе команды, но регулярно попадал в заявку клуба на матчи. В 2006 году «Динамо» выиграло Кубок Украины, и этот трофей стал первым крупным трофеем для Михалика, хотя Тарас сыграл только в полуфинальной встрече.

В следующем сезоне Тарас дебютировал в Лиге чемпионов. В том году динамовцы стали чемпионами Украины, обладателями Кубка и Суперкубка Украины, однако в еврокубках откровенно провалились. Сезон 2007/08 начался для Тараса гораздо лучше: два его гола в матче за Суперкубок Украины принесли победу над донецким «Шахтёром», причём киевляне выпустили почти полностью резервный состав. Однако в конце октября Тарас получил травму (разрыв боковой связки колена) и выбыл из строя до конца года.

С приходом в клуб Юрия Сёмина в начале 2008 года амплуа Тараса снова поменялось: он стал играть в центре защиты. Это принесло результат: пара защитников Михалик—Диакате была признана одной из лучших по итогам чемпионата Украины, а на групповом этапе Лиги Чемпионов команда пропустила всего 4 гола в 6 матчах. В итоге «Динамо» завоевало титул чемпиона Украины и вышло в полуфинал Кубка УЕФА, но решающие игры Михалик пропустил из-за травмы мениска, которую получил 5 апреля 2009 года в игре с донецким «Металлургом». Восстановился он только к октябрю 2009 года. Ещё раньше, 5 октября 2008, в матче с «Порту» Михалику выбили зуб, однако спустя несколько дней он заявил, что зуб удалось нарастить.

После восстановления в матче против миланского «Интера» забил гол в рамках Лиги чемпионов сезона 2009/10. Новый наставник киевлян Валерий Газзаев в ходе сезона 2009/10 использовал Тараса на позиции опорного полузащитника.

Контракт Михалика с «Динамо» действовал до 30 июня 2013 года. В какой-то момент Михалик потерял место в основном составе. В частности, после перехода в «Динамо» защитника Домагоя Виды в январе 2013 года основной парой центральных защитников в клубе стали Вида и Хачериди. 14 июня 2013 года клуб «Динамо» поблагодарил Михалика за «игровые годы», проведенные в клубе, и сообщил, что Михалику предоставлен статус свободного агента. В футболке «Динамо» защитник провёл 132 матча и забил 8 голов.

«Локомотив» (Москва) 
18 июня 2013 года стало известно, что Тарас подписал контракт с московским «Локомотивом» сроком на три года, с автоматическим продлением ещё на один год, если игрок отыграет определённое количество матчей за клуб. 28 июля дебютировал за «Локомотив» в дерби с ЦСКА, заработав пенальти, который не реализовал Александр Самедов. 5 октября 2013 года забил свой первый гол за «Локомотив» в ворота самарских «Крыльев Советов», в том же матче впервые в российской карьере был удалён с поля.

Зимой 2016 года футболист мог перейти в польскую «Легию», однако трансфер сорвался из-за того что «Легия» не смогла продать игрока, вместо которого должен был выступать Михалик.

14 июня 2017 года продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2017/18.

«Волынь» 
В конце июля 2019 года перешел в «Волынь» на правах свободного агента. В сезоне 2019/20 провел 21 игру в Первой лиге Украины. 19 августа 2020 года заявил о завершении профессиональной карьеры.

Выступления за сборные

Молодёжная сборная Украины 
Опыт выступления за сборные Украины Тарас приобрёл в 2004 году, когда, будучи игроком киевского ЦСКА, он получил приглашение выступать в составе молодёжной сборной Украины от Павла Яковенко. Дебют состоялся 31 марта 2004 года в товарищеском матче против Македонии, но стал неудачным: украинцы проиграли со счётом 0:1. Первым крупным турниром для Тараса стал Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2006 года, на котором украинской командой руководил Алексей Михайличенко. Тарас сыграл все пять матчей и стал серебряным призёром первенства (турнир выиграли голландцы), в матчах он играл на правом фланге полузащиты. Всего он провёл 10 встреч.

Национальная сборная Украины 
Дебютировал в составе сборной Украины в возрасте 22 лет 15 августа 2006 года: команда в товарищеском матче разгромила Азербайджан со счётом 6:0. В период квалификации к чемпионату мира 2010 года Тарас стал основным игроком сборной. На чемпионате Европы 2012 Тарас, заявленный под номером 17, сыграл две встречи в рамках группового этапа против Швеции и Франции.

Стиль игры 
Мощный, выносливый и очень работоспособный игрок. Цепкий и агрессивный в отборе мяча, может нанести точный удар головой. Неплохо видит поле, отлично бьёт с обеих ног. Недостатком является слабая техника владения мячом.

Личная жизнь

Семья 
Отец — преподаватель физкультуры, мать работает в администрации района. Есть старший брат и пять младших сестёр. Тарас женился 18 августа 2010 на лучанке Валерии, с которой долгое время встречался. Владеет украинским, русским и английским языками.

Хобби 
Своими хобби считает охоту и рыбалку, играет в бильярд. Коллекционирует футболки, которыми обменивается с игроками по окончании матчей, а также шипы от бутс. Отпуск предпочитает проводить, в отличие от большинства других футболистов, на родине на Волыни.

Первый автомобиль BMW получил в качестве премиальных за выступление на чемпионате Европы 2006 года среди молодёжи, сейчас управляет Volkswagen Touareg. Любимой командой считает «Манчестер Юнайтед»: в детстве он даже называл свою дворовую команду «Манчестером».

Отношения с фанатами 
Ультрас киевского «Динамо» считают Михалика одним из своих кумиров: иногда он следил за игрой с фанатской трибуны стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. 26 февраля 2010 года он принял участие в открытии фирменного магазина клуба.

Скандал 
В августе 2007 года волынский футбольный арбитр Николай Мельник обвинил Михалика в том, что во время матча Тарас проколол шину его автомобиля. Происшествие вызвало широкий резонанс в СМИ, но Михалик полностью отверг обвинения в произошедшем.

Достижения

Командные 
 «Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины (2): 2007, 2009
 Обладатель Кубка Украины (2): 2006, 2007
 Обладатель Суперкубка Украины (2): 2006, 2007
 Обладатель Кубка Первого канала: 2008
 Серебряный призёр чемпионата Украины (5): 2006, 2008, 2010, 2011, 2012
 Финалист Кубка Украины (2): 2008, 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2013

 «Локомотив» (Москва)
 Чемпион России: 2018
 Обладатель Кубка России (3): 2015, 2017, 2019
 Серебряный призёр чемпионата России: 2019
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2014

Сборная 
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди молодёжных команд: 2006

Личные 
 Шесть раз газета «Команда» включала Михалика в ежегодный список «33 лучших футболистов Украины» (в 2006 и 2007 как опорного полузащитника, а в 2008, 2009, 2010 и 2011 как центрального защитника.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте киевского «Динамо»
 Профиль на сайте dynamomania.com

Видеофрагменты 
 Первый гол Тараса Михалика в Премьер-лиге
 Суперкубок Украини по футболу 2007: два гола Тараса Михалика
 Гол Тараса Михалика в ворота миланского «Интера» 20 октября 2009 года

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Волынь»
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Украины